Marmande steht für:

 Marmande, französische Stadt im Département Lot-et-Garonne
 Marigny-Marmande, französische Gemeinde im Département Indre-et-Loire
 Marmande (Fluss), Nebenfluss des Cher in Frankreich